Rolls-Royce este o marcă britanică, care se poate referi la:
 Rolls-Royce Limited, compania originală fondată în 1906 și divizată în anul 1973 în Rolls-Royce plc și Rolls-Royce Motors

 Rolls-Royce plc, compania producătoare de echipamente de aviație (în special motoare turboreactoare), echipamente de forță și militare.
 Rolls-Royce Deutschland
 Rolls-Royce Marine Power Operations Ltd
 Rolls-Royce North America
 Rolls-Royce Corporation
 Rolls-Royce Turbomeca Ltd.
 Rolls-Royce AB, KaMeWa AB, apoi parte a Vickers plc

Rolls-Royce Motors, producător de automobile cuprinzând mărcile Rolls-Royce și Bentley, separat din Rolls-Royce Limited în 1973. Compania, numită actual Bentley Motors Limited a fost achiziționată în 1998 de Volkswagen, cu marca Rolls-Royce licențiată separat de Rolls-Royce plc către BMW în scopul înființării unei noi companii producătoare de automobile, Rolls-Royce Motor Cars.

 Rolls-Royce Motor Cars, producător din 1999 al automobilelor Rolls-Royce, filială a BMW.

 Lista automobilelor Rolls-Royce, o listă cu automobilele produse de Rolls-Royce Limited, Rolls-Royce Motors și Rolls-Royce Motor Cars.